Владимир Иванович Ильющенко (29 апреля 1936, Константиновка — 21 октября 2008, Москва) — советский и российский живописец, график, гравёр, художник книги.

Биография

1936—1958 
29 апреля 1936 года родился в поселке Константиновка в семье потомственных столяров-каснодеревщиков. Первые художественные впечатления связаны с росписями на выбеленной стенке деревенской печи. В четырнадцать лет поступил в Днепропетровское художественное училище.

1958—1964 
Учёба в художественном институте им. Сурикова в Москве на курсе Александра Дейнеки в последние годы оттепели. Увлечение Андре Дереном, Жоржем Браком, Джорджо Моранди, а также идеями Казимира Малевича и Василия Кандинского. В 1962 году (художник доучивается на 3 курсе) Хрущев громит выставку в Манеже — и атмосфера резко меняется. Получив диплом, сталкивается с невозможностью выставляться и с необходимостью зарабатывать (позже были оформлены несколько десятков книг, среди которых: первые издания «Разговора о Данте» Мандельштама (1967), книги Сергея Боброва «Мальчик» (1966) и «Евгений Делакруа»(1971)).

1964—1972 
Годы поиска. Встреча и общение с поздним учеником Владимира Фаворского — Владимиром Колтуновым. Суть влияния идей Фаворского — в творческой работе с натуры или как позже писал Ильющенко «в присутствии натуры», в столкновении элементов конкретного и отвлеченного, осознанного и бессознательного.
В начале семидесятых Ильющенко увлекается уникальными печатными техниками, много работает в усовершенствованной им технике офорта-монопринта, постоянно работает в Дома творчества «Челюскинская» и «Сенеж».

1972—1981 
Активные занятия живописью. Художник экспериментирует с новыми матовыми связующими на основе воска, позволяющими исполнять длительные по времени работы, в основном портреты. Общение с поэтами Арсением Тарковским и Сергеем Бобровым (позже он исполнит надгробный памятник поэту), композитором Анатолием Александровым, дочерями художника Василия Поленова Ольгой и Наталией, внучкой Саввы Мамонтова — Елизаветой Чернышовой, переводчицей Джеймса Джойса Марией Богословской.

1984—1987 
Во время продолжительных поездок в Севастополь и Владивосток создает крупные циклы акварелей с натуры, которые составляют основную часть графического наследия.

1987 
По предложению Святослава Рихтера среди нескольких приглашенных московских графиков (Александра Ливанова, Виктора Дувидова, Никиты Родионова) делает рисунки с натуры на Декабрьских вечерах в ГМИИ имени Пушкина.

1981—1997 
Новый (после первых опытов шестидесятых годов) поворот к абстрактному искусству связанный с долгими поездками на Дальний Восток, поразивший его своим величественным масштабом, заданным линией океанского горизонта.
Для абстрактных работ Ильющенко характерен поиск сжатой формулы, возникающей в результате преобразования конкретного натурного впечатления. По мнению критиков работы Ильющенко этого периода перекликаются с творчеством калифорнийского художника Ричарда Дибенкорна, также исследовавшего в своих работах «тонкую пограничную линию» между абстрактным и конкретным.

1998—2008 
Художник почти безвыездно живет и работает в селе Страхово поблизости от музея-усадьбы Поленово на Оке. Его работы приобретают большую сдержанность и герметизм, не теряя при этом связи с натурой.

21 октября 2008 года умирает в результате несчастного случая. Похоронен на деревенском кладбище села Бехово над Окой поблизости от Поленово.

После смерти художника в Государственной Третьяковской галерее была проведена выставка его графических работ.

Критика 
"Уникальным он был художником: умел невероятным образом «сворачивать» природный мир, сотворяя некий знак, символ, емкий пластический мотив, вовлекая зрителя в интригующее действо по «восстановлению» «свернутой» реальности" (В. Хан-Магомедова).

Музейные коллекции 
1. Государственная Третьяковская галерея

2. ГМИИ имени Пушкина

3. Музей Новый Иерусалим

4. Музей-усадьба Поленово

5. Смоленская художественная галерея

Литература 
 Каталог собрания графики Государственной Третьяковской Галереи (под редакцией Я. Брука). «Рисунок. XX век.» Т.2. М. Сканрус, 2006
 Александр Ливанов. Книга Артемона. М. Экскурс, 2010 (с.205-217)
 Александр Морозов. Вступительная статья в альбоме. М. А и Б, 1986
 Наталия Адаскина. Владимир Ильющенко. (Статья в каталоге выставки в Государственной Третьяковской Галерее) М. 2009
 Александр Щербинин. О Владимире Ильющенко. (Статья в каталоге выставки в Государственной Третьяковской Галерее) М. 2009
 Высказывания хужожника в каталоге выставки Евгений Бачурин / Владимир Ильющенко / Игорь Кравцов / Виктор Гордон (Выставочный зал «Вавилова, 63»). М, Советский художник, 1981
 Ливанов А. Алхимик с колбами: (Об офортах В. Ильющенко). — Творчество, 1984, No 1, с. 11—13

Работы на Викискладе

Примечания

Ссылки 
 Анонс выставки графического наследия Владимира Ильющенко в Третьяковской Галерее
 Проект « Музей рисунка». Страница, посвященная графике Владимира Ильющенко
 Проект «Музей живописи». Страница, посвященная живописи Владимира Ильющенко

Художники XX века
Художники неофициального искусства СССР
Художники-графики
Художники геометрической абстракции
Акварелисты России
Члены Союза художников СССР
Выпускники Днепропетровского государственного театрально-художественного колледжа